Irina-Camelia Begu e Sara Errani erano le detentrici del titolo, ma Errani non ha potuto partecipare a causa di una squalifica per doping. Begu ha fatto coppia con Barbora Krejčíková, perdendo ai quarti di finale contro Han Xinyun e Darija Jurak.

In finale Nicole Melichar e Květa Peschke hanno sconfitto Monique Adamczak e Jessica Moore con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Barbora Krejčíková (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (ritirate)

<li> Nicole Melichar /  Květa Peschke (campionesse)
 Kaitlyn Christian /  Desirae Krawczyk (primo turno)

Alternate 
  Ankita Raina /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Wildcard 

  Liu Yanni /  Wang Meiling (primo turno)

 Guo Hanyu /  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2018